Trockenriss steht für:

 Trockenriss (Sediment), Riss in ausgetrocknetem Sedimentboden
 Schwindriss durch Trocknung von Baumaterial, insbesondere:
 Riss in getrocknetem Holz, siehe Trockenrisse (Holz)